Mandy Minella (ur. 22 listopada 1985 w Esch-sur-Alzette) – luksemburska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze zwyciężyła w dwóch turnieju WTA Tour w grze podwójnej – w Bogocie i w Marrakeszu w 2013 roku. Dodatkowo dwukrotnie grała w finałach tych rozgrywek – w 2012 roku także w Bogocie oraz w 2013 roku w Hobart.

Swój pierwszy turniej singlowy rangi ITF wygrała w 2004 roku w Chorwacji, pokonując w finale reprezentantkę gospodarzy Mateę Mežak. Podobnie w deblu, pierwsze zwycięstwo odnotowała w 2004 roku w Neapolu gdzie w parze z Elke Clijsters, wygrały z Michelle Gerards i Marielle Hoogland. Razem, jak dotąd, wygrała szesnaście turniejów singlowych i dziesięć deblowych rangi ITF.

W turnieju głównym US Open 2010 zagrała jako kwalifikantka. W pierwszej rundzie pokonała Polonę Hercog, a w drugiej Cwetanę Pironkową. W trzeciej rundzie przegrała z Venus Williams. Był to jej wielkoszlemowy debiut.

Życie prywatne 
17 października 2014 roku poślubiła swojego trenera, Tima Sommera.
30 października 2017 urodziła córkę, Emmę Linę.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 2 (1–1)

Gra podwójna 10 (5–5)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Ludzie urodzeni w Esch-sur-Alzette
Luksemburskie tenisistki
Urodzeni w 1985